L'Estrada (Aguilar de Segarra), masia d'Aguilar de Segarra, al Bages
 L'Estrada (Agullana), poble del terme municipal d'Agullana, a l'Alt Empordà,
 L'Estrada (Calders), masia del poble de Viladecavalls de Calders, del terme municipal de Calders, al Moianès, 
 L'Estrada (Prullans), indret del poble de Prullans, del terme municipal de Tremp, al Pallars Jussà,
 L'Estrada (Sant Joan les Fonts), masia de Sant Joan les Fonts, a la Garrotxa
 L'Estrada (Toralla), partida rural del poble de Toralla, en el terme municipal de Conca de Dalt, al Pallars Jussà.